AEW Double or Nothing — это ежегодное рестлинг-шоу, проводимое All Elite Wrestling (AEW). Шоу проходит накануне национального праздника США день поминовения или день памяти, в конце мая начиная с 2019 года. Является первым Pay-per-view выпущенным AEW. Шоу входит в число «Большой четверки» PPV от AEW, наряду с AEW All Out, AEW Full Gear и AEW Revolution.

История 
Первое мероприятие Double or Nothing состоялось 25 мая 2019 года на арене MGM Grand Garden Arena город Парадайс, штат Невада, на Лас-Вегас-Стрип. Это шоу 2019 года также стало самым первым PPV выпущенным All Elite Wrestling. Сам промоушн AEW был основан не многим ранее, в том же 2019 году, в январе. Так как Double or Nothing было первым PPV от AEW, шоу считается главным событием промоушена. Президент и генеральный директор AEW Тони Хан назвал Double or Nothing одним из «большой четверки» PPV промоушена, (четыре крупнейших шоу за год выпускаемых ежеквартально), наряду с AEW All Out, AEW Full Gear и AEW Revolution.

В 2020 году AEW планировали провести следующее шоу на той же арене 23 мая, но в Парадайс где находится арена MGM Grand Garden Arena были отменены все крупные мероприятия, из за введённых ограничений связанных с пандемией COVID-19. Руководство промоушена решило не отменять шоу в 2020 году, а перенести его на другую арену, новыми площадками стали Daily's Place и TIAA Bank Field в городе Джэксонвилл, штат Флорида. Так же было объявлено, что третье PPV Double or Nothing в 2021 году будет проходить на арене MGM Grand Garden Arena 29 мая. Была сказано, что шоу пройдёт без зрителей, а деньги уже за купленные билеты будут возвращены, эти же правила будут действовать и на 2021 год, если к моменту проведения зрители не смогут попасть на арену.

Из за продолжающейся пандемии COVID-19 шоу 2021 года также было перенесено с запланированной арены на другие площадки Daily's Place и TIAA Bank Field и смещено на один день 30 мая. После этого MGM Grand Garden Arena произвела возврат денежных средств за уже купленные билеты. AEW возобновил выступление с живой публикой в июле, таким образом, Double or Nothing в 2021 году стал последним PPV промоушена которое проходило в Daily’s Place в период пандемии. Данное шоу также стало первым мероприятием компании, на которое были допущены зрители во время пандемии.

Даты и места проведения

Результаты

Double or Nothing 2019 

Double or Nothing 2019 было первым PPV Double or Nothing в истории. Шоу проходило 25 мая 2019 года в Лас-Вегасе штат Невада, Соединённые Штаты Америки в MGM Grand Garden Arena.

Double or Nothing 2020 

Double or Nothing 2020 было вторым PPV Double or Nothing. Шоу проходило 23 мая 2020 года в Джэксонвилле штат Флорида, Соединённые Штаты Америки в Daily's Place TIAA Bank Field.

Double or Nothing 2021 

Double or Nothing 2021 было третьим PPV Double or Nothing. Шоу проходило 30 мая 2021 года в Джэксонвилле штат Флорида, Соединённые Штаты Америки в Daily's Place TIAA Bank Field.

См. также 

 WrestleMania — главное событие, проводимое WWE
 Starrcade — главное событие, проводимое World Championship Wrestling
 November to Remember — главное событие, проводимое Extreme Championship Wrestling
 Bound for Glory — главное событие, проводимое Impact Wrestling
 Triplemania — главное событие, проводимое Lucha Libre AAA Worldwide
 Шоу 4 января в «Токио Доум» — главное событие, проводимое New Japan Pro-Wrestling

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Double or Nothing 
 Официальный сайт All Elite Wrestling 

AEW Double or Nothing
Мероприятия, регулярно проводимые с 2019 года